342-я стрелковая дивизия— общевойсковое формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА ВС СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое действительное наименование — 342 сд. Боевой период: 9 декабря 1941 — 23 сентября 1943 года.

История 
Сформирована в городе Баланда Саратовской области в сентябре — ноябре 1941 года. В ноябре 1941 года, не закончив сформирование, в составе 61-й резервной армии выступила на Юго-Западный фронт.

Впервые участвовала в бою 24 декабря 1941 года в районе Белый Колодезь Тульской области в составе 61-й армии Брянского фронта.

Боевой путь 
Дивизия приняла участие битве за Москву. С 18 декабря 1941 года вела наступление в составе 61-й армии. Освободила 120 населённых пунктов, в т. ч. районный центр Арсеньево, Белёв. До 26 февраля 1943 года вела бои на стыке трёх областей — Тульской, Калужской и Орловской.

В 1942 году и первой половине 1943 года вела главным образом оборонительные бои в составе войск Брянского и Западного фронтов. В марте 1943 года дивизия вошла в состав 3-й армии и заняла оборону по восточному берегу Зуша.
 
Летом 1943 года в составе 3-й армии Брянского фронта участвовала в контрнаступлении в ходе Курской битвы, и в результате упорных боёв 20 июля освободила г. Мценск, а 5 августа вышла на западную окраину г. Орёл.

За успешные действия в Орловской наступательной операции и проявленный при этом массовый героизм 23 сентября 1943 года была награждена почётным званием «Гвардейская», получила новый войсковой № и преобразована в 121-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Командиры 
 Попов, Александр Ипполитович (09.09.1941 — 09.11.1942), подполковник, с 28.11.1941 полковник; 
 Каначадзе, Григорий Иванович (10.11.1942 — 24.02.1943), полковник; 
 Масленников, Николай Кузьмич (24.02.1943 — 10.05.1943), полковник; 
 Червоний, Логвин Данилович (11.05.1943 — 11.05.1945), полковник, с 01.09.1943 генерал-майор,  гвардии генерал-майор.

Состав  
 управление
 1146-й стрелковый полк
 1148-й стрелковый полк
 1150-й стрелковый полк
 912-й артиллерийский полк.
 264-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 411-я разведывательная рота
 480-й сапёрный батальон
 800-й отдельный батальон связи (800-я  отдельная рота связи)
 434-й медико-санитарный батальон
 427-я отдельная рота химзащиты
 464-я втотранспортная рота
 203-й полевая хлебопекарня
 772-й дивизионный ветеринарный лазарет
 158-я полевая почтовая станция
 779-я полевая касса Госбанка

Память 
 Музей 342-й (121-й гвардейской) стрелковой дивизии в школе № 957 по адресу: г. Москва, Ясный проезд, дом № 24 «А».

См.также 
 121-я гвардейская стрелковая дивизия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Музей (342) 121 гвардейской стрелковой дивизии.
 Справочник частей и соединений РККА.
 121-я гв. стрелковая дивизия.
 342 сд.
 342-я стрелковая дивизия.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Гвардейские дивизии СССР